Андре́й Горбуно́в:
 Горбунов, Андрей Александрович (род. 1983) — белорусский футболист, вратарь.
 Горбунов, Андрей Анатольевич (род. 1979) — советский и российский пловец в ластах, тренер.
 Горбунов, Андрей Михайлович (1905—1956) — Герой Советского Союза.